Conquista, toma, caída, sitio o asedio de Pekín o de Beijing, puede referirse a:
Conquista de Pekín (1215), por los mongoles de Gengis Khan.
Conquista de Pekín (1368) por la dinastía Ming.
Conquista de Pekín (1644), por los manchúes de la dinastía Qing.
Asedio de las Legaciones Internacionales durante la revuelta bóxer (1900).
Conquista de Pekín (1937), por los japoneses durante la Segunda guerra sino-japonesa.
Conquista de Pekín (1949), por las tropas comunistas de Mao al término de la Guerra Civil China.